Joel Melvin Prpic (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède également la nationalité croate.

Carrière de joueur 
Ancien choix des Bruins de Boston lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 1993. Il joua quelques parties dans la LNH en cours de carrière mais plus souvent assigné à la Ligue américaine de hockey.  Il a remporté la Coupe Calder en 1999 avec les Bruins de Providence. Il totalisa 18 parties jouées dans l'uniforme des Bruins et de l'Avalanche du Colorado.

Entre 2002 et 2009, il évolue en Asie pour les Kokudo Keikaku HC qui fut plus tard renommé les Seibu Prince Rabbits. Il s'aligne par la suite avec le KHL Medveščak en Autriche.

Il représente la Croatie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 ||Cubs de Sudbury ||NOJHA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Siskins de Waterloo ||OHA-B ||45 ||17 ||43 ||60 ||160 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Saints de St. Lawrence ||NCAA ||31 ||2 ||5 ||7 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Saints de St. Lawrence ||NCAA ||32 ||7 ||10 ||17 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Saints de St. Lawrence ||NCAA ||32 ||3 ||10 ||13 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Saints de St. Lawrence ||NCAA ||34 ||10 ||8 ||18 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Bruins de Providence ||LAH ||73 ||17 ||18 ||35 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Bruins de Boston ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Bruins de Providence ||LAH ||75 ||14 ||16 ||30 ||163 ||18 ||4 ||6 ||10 ||48
|-
|1999-2000 ||Bruins de Providence ||LAH ||70 ||9 ||20 ||29 ||143 ||14 ||3 ||4 ||7 ||58
|-
|1999-2000 ||Bruins de Boston ||LNH ||14 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Bears de Hershey ||LAH ||74 ||16 ||23 ||39 ||128 ||12 ||1 ||1 ||2 ||26
|-
|2000-2001 ||Avalanche du Colorado ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Barons de Cleveland ||LAH ||80 ||10 ||38 ||48 ||174 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Kokudo Keikaku HC ||Japon ||29 ||14 ||18 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||16 ||8 ||25 ||33 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||34 ||18 ||30 ||48 ||170 ||7 ||1 ||2 ||3 ||24
|-
|2005-2006 ||Kokudo Keikaku HC ||Asia League ||16 ||7 ||19 ||26 ||48 ||12 ||9 ||7 ||16 ||54
|-
|2006-2007 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||24 ||16 ||28 ||44 ||175 ||7 ||8 ||9 ||17 ||16
|-
|2007-2008 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||27 ||17 ||30 ||47 ||147 ||4 ||0 ||3 ||3 ||12
|-
|2008-2009 ||Seibu Prince Rabbits ||Asia League ||35 ||13 ||30 ||43 ||174 ||11 ||9 ||7 ||16 ||48
|-
| 2009-2010 ||KHL Medveščak || EBEL ||54 ||15 ||28 ||43 ||143 ||11 ||0 ||4 ||4 ||46 
|-
| 2010-2011 ||KHL Medveščak ||EBEL ||51 ||13 ||36 ||49 ||163 ||5 ||0 ||2 ||2 ||12
|-
| 2010-2011 ||KHL Medveščak || Croatie ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||3 ||6 ||9 ||0
|-
| 2011-2012 ||KHL Medveščak ||EBEL ||35 ||8 ||22 ||30 ||77 ||5 ||3 ||2 ||5 ||35
|-
| 2011-2012 ||KHL Medveščak || Croatie ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||4 ||6 ||10 ||18
|-
| 2012-2013 ||Blasts de Brantford || ||9 ||12 ||10 ||22 ||22 ||10 ||5 ||6 ||11 ||35

| 18 || 0 || 3 || 3 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-

Transactions en carrière 
 : signe un contrat comme agent libre avec l'Avalanche du Colorado.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Sharks de San José.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en septembre 1974
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international croate de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Saints de St. Lawrence
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Kokudo Keikaku HC
Joueur des Seibu Prince Rabbits
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace